Especificitat (estadística)
 Especificitat enzimàtica
 Especificitat química